Михеевский горно-обогатительный комбинат (МГОК) — российская металлургическая компания. Входит в структуру предприятий «Русской медной компании» (РМК). Ведёт разработку месторождения медных руд «Михеевское» (Варненский район, Челябинская область).

История 
Михеевское месторождение медных руд было открыто в 1987 году и вошло в число 50 крупнейших месторождений меди в мире. Однако до начала 2000-х годов его отработка считалась нерентабельной ввиду низкого содержания меди в руде (около 0,4 %).

С 1997 по 2003 год месторождение принадлежало Южно-Уральской горнорудной компании. В 2004 году владельцем стала английская компания Chelyabinsk Copper Company Ltd, в 2005 году — Eureka Mining.

В 2007 году «Русская медная компания» приобрела лицензию на разработку месторождения у ирландской компании Celtic Resources Holdings Plc.

В 2011 году РМК начала строительство на месторождении горно-обогатительного комбината, состоящего из открытого рудника производительностью до 27 миллионов тонн в год и обогатительной фабрики производительностью до 18 миллионов тонн в год, с объектами обеспечения и обслуживания производственной деятельности. 29 мая 2012 года был заложен фундамент будущего предприятия.

Запуск нового комбината состоялся в декабре 2013 года. Первая партия медного концентрата на Михеевском ГОКе была выпущена в феврале 2014 года.

Производство и продукция 
Предприятие выпускает медный концентрат, перерабатываемый далее в готовую продукцию на металлургических предприятиях Челябинской области.

Количество сотрудников — около 2000 человек, большую часть которых составляют жители Варненского и Карталинского районов Челябинской области.

На долю комбината приходится около четверти рудной базы и пятая часть запасов меди Русской медной компании. За первые 5 лет работы на Михеевском месторождении добыто более 91 млн тонн руды и произведено более 300 тысяч тонн меди в концентрате.

Для повышения доли извлекаемой из руды меди в 2018 году предприятие запустило третью стадию подготовки руды. Она обеспечивает требуемый гранулометрический состав руды, при котором достигается максимально возможное извлечение меди.

Социально-экономическое значение 
Михеевский ГОК является бюджетообразующим предприятием для Варненского района Челябинской области.

В рамках договора социального партнерства Михеевский ГОК ежегодно финансирует социально значимые проекты в Варненском районе, среди которых Варненская центральная районная больница, детский сад «Умка-Горнячок» и другие.

На комбинате реализуется комплекс мероприятий по защите атмосферного воздуха, почв, водных объектов, растительного и животного мира.

Примечания 

Компании, основанные в 2012 году
Горно-обогатительные комбинаты России
Варненский район